Runcu se poate referi la:

 Runcu, Bacău
 Runcu, Buzău
 Runcu, Constanța
 Runcu, Dâmbovița
 Runcu, Gorj
 Runcu, Iași
 Runcu, Ilfov
 Runcu, Suceava
 Runcu, Vâlcea
 Runcu-Groși

Vezi și 
 Runc (dezambiguizare)
 Runcu Mare (dezambiguizare)
 Runcu Mic
 Runcu Salvei
 Runcușoru

Toponime românești